Ronneby kan syfta på:

 Ronneby – en tätort i Sverige
 Ronneby (lydköping) – en lydköping under Karlskrona stad 1686–1862
 Ronneby köping – en tidigare köping och kommun i Blekinge län 1863–1882
 Ronneby stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1387–1680 och 1882–1971
 Ronneby kommun – en kommun i Blekinge län 1971–
 Ronneby socken – socken i Blekinge i Medelstads härad
 Ronneby landskommun – en tidigare kommun i Blekinge län 1863–1962
 Ronneby församling – en församling i Karlskrona-Ronneby kontrakt, Lunds stift
 Ronneby distrikt – ett distrikt i Ronneby kommun och Blekinge län 2016–
 Ronneby station – en järnvägsstation 
 Ronneby Airport – flygplats i Sverige
 Ronnebyån – å i Sverige
 Ronneby, Minnesota – ort i USA